Чешки се може односити на:
Чешки језик, један од западнословенксих језика
Чешка, држава чланица ЕУ
Чеси, западнословенски народ